Михаил Павлович Карпушкин (1909 год, село Романовка, Нижегородская губерния — 1994 год) — тракторист совхоза «Уран» Новосергиевского района Оренбургской области. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1909 году в крестьянской семье в селе Романовка (сегодня — Починковский район Нижегородской области). В 1920 году вместе с родителями переехал в Оренбургскую область. Получил начальное образование. Трудился разнорабочим, затем — в совхозе имени Электрозавода. После окончания курсов механизации работал трактористом в совхозе «Уран» Новосергиевского района. Во время Великой Отечественной войны трудился в совхозе.

Возглавлял семейное звено. Основатель рабочей династии. Вместе с ним на уборке зерновых трудились его супруга Прасковья Ивановна Карпушкина (проработала с супругом помощницей комбайнёра около 40 лет) и его сыновья. Досрочно выполнил личные социалистические обязательства и производственные задания Семилетки (1959—1966). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года «за особые отличия в увеличении производства и заготовок зерновых и высокопроизводительное использование техники» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Проработал механизатором около 40 лет. Воспитал несколько десятков молодых механизаторов.

Скончался в 1994 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Трудовой Славы III степени
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Золотая и серебряная медаль ВДНХ
 Заслуженный механизатор РСФСР

Литература 
 Россовский В. П.,  Карпушкин Михаил Павлович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.
 Дедловский В. М., Карпушкин Михаил Павлович: [биогр. cправка]// Дедловский, В. М. Семьдесят пять: Годы. Факты. Лица/ В. М. Дедловский, А. М. Погребной. -Новосергиевка, 2009.-С.115-116.
 Коваленко А. В., Гвардии земледельцы. — М.: Политиздат, 1980. — 288с. — Из содерж.: [М. П. Карпушкин].- С. 254—255.
 Карпушкин Михаил Павлович: [биогр. справка]// Оренб. биогр. энцикл.- Оренбург. — М., 2000. — С.134.
 Уханов И. С., «Счастье — не конь…»// Уханов, И. С. Все равно буду любить.- М., 2002. -С. 409—416.
 Карпушкин Михаил Павлович: [крат. биогр. справка, список лит.]// Край наш Новосергиевский: библиогр. указ.- Новсергиевка, 2004.- С.47-48.

Ссылки 
 

Заслуженные механизаторы сельского хозяйства РСФСР